Jean d'Angleterre est le nom de plusieurs personnages historiques :
 Jean d'Angleterre (1166 - 1216), dit « sans Terre », roi d'Angleterre de 1199 à sa mort ;
 Jean d'Angleterre (1266 - 1271), fils d'Édouard  d'Angleterre et d'Éléonore de Castille ;
 Jean d'Eltham (1316 - 1336), comte de Cornouailles, fils d'Édouard II d'Angleterre et d'Isabelle de France ;
 Jean de Gand (1340 - 1399), duc de Lancastre, fils d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut ;
 Jean de Lancastre (1389 - 1435), duc de Bedford, fils d'Henri IV d'Angleterre et de Marie de Bohun.